José Guardiola ist der Name folgender Personen:

* José Guardiola (Schauspieler) (1921–1988), spanischer Schauspieler
 José Guardiola (Sänger) (1930–2012), spanischer Musiker und Sänger
 José Santos Guardiola (1816–1862), honduranischer Politiker, Präsident 1856 bis 1862